UbiSync - złączę pomiędzy jednostką centralną a monitorem komputera. Sygnały są przesyłane do monitora przez standardowy port USB. Zostało zaprezentowane w na targach CeBIT w 2007 r. przez koreańską firmę Samsung.

Złącza elektroniczne